8-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 
 8-я пехотная дивизия (вермахт)
 8-я пехотная дивизия (Польша)
 8-я пехотная дивизия (США)
 8-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "8-я пехотная дивизия" с 1806 по 1820 год
 Соединение, носившее наименование "8-я пехотная дивизия" с 1833 по 1918 год
 8-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 8-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 8-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (СССР)
 8-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 8-я мотострелковая дивизия войск НКВД

Танковые дивизии 
 8-я танковая дивизия (вермахт)
 8-я танковая дивизия (СССР)
 8-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 8-я бронетанковая дивизия (США)
 8-я бронетанковая дивизия (Южная Африка)

Кавалерийские дивизии 
 8-я кавалерийская Дальневосточная, Дебреценско-Ровенская Краснознамённая дивизия
 8-я кавалерийская дивизия, награждённая 13 февраля 1930 года орденом Красного Знамени в соответствии с выпиской из протокола № 27 заседания Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 5 созыва с формулировкой: «Отмечая исключительные боевые заслуги на фронтах гражданской войны и в боях с бандитизмом».
 8-я гвардейская кавалерийская Оренбургско-Ровенская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Красной Звезды дивизия
 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гайер»
 8-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества
 8-я кавалерийская дивизия (Румыния)

Ракетные дивизии 
 8-я ракетная дивизия (СССР и Россия)

Воздушно-десантные дивизии 
 8-я парашютная дивизия (Третий рейх)

Авиационные дивизии 
 8-я смешанная авиационная дивизия